André Vuillet, entomologiste français ;
 Jacques Vuillet, pilote de rallye français ;
 Jean Vuillet (1877-1961), agronome et explorateur français.